Гандбол на XXVI Летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Группа «A»

Группа «B» 

            
за 7 место 
Ангола — США 24:23

за 5 место 
Китай — Германия 28:26

1/2 финала

Финал

Мужчины

Группа «А»

Группа «B» 

за 11 место 
Бразилия — Кувейт 31:25

за 9 место 
США — Алжир 27:26

за 7 место 
Германия — Швейцария 23:16

за 5 место 
Россия — Египет 29:26

1/2 финала

Финал

См. также 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
1996 год в гандболе
Гандбол в США